

Patronyme 

 Annette Ackroyd (1842-1929) ;
 Dame Elizabeth Ackroyd (1910-1987) ;
 Norman Ackroyd (1938-), artiste anglais connu principalement pour son travail dans l'aquatinte ;
 Peter Ackroyd (1949-), écrivain, romancier, essayiste et critique littéraire britannique ;
 Rebecca Ackroyd, (1987-), artiste britannique.

Voir aussi 
 Le Meurtre de Roger Ackroyd, roman policier d'Agatha Christie

Références